Opéra-comique – genere operistico francese
 Théâtre national de l'Opéra-Comique – teatro di Parigi
 Opera comica – macrogenere operistico di origine napoletana
 Teatro dell'opera comica (Komische Oper Berlin) – teatro di Berlino